ZKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasaba Bay (Zambia)